Remix - o nome dado para uma música modificada por outra pessoa ou pelo próprio produtor
 Remixes (EP de Rachel Stevens)
 Remixes (EP de Silversun Pickups)
 Remixes (álbum de Capital Inicial)
 Remixes (álbum de Coldplay)
 Remixes 81-04
 Rouge Remixes

Ver também 
 The Remixes

Desambiguação